Oberhausen (België), een gehucht in de gemeente Burg-Reuland in de Belgische provincie Luxemburg.
Oberhausen (Neuburg), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren.
Oberhausen (Noordrijn-Westfalen), een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.
Oberhausen (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.
Oberhausen (Weilheim-Schongau), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren.

Zie ook 
Hoeve Overhuizen of Oberhausen, een monumentaal boerderijcomplex in Bocholtz in de gemeente Simpelveld in de Nederlandse provincie Limburg.